Clarion Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Clarion Township (Illinois)
 Clarion Township (Pennsylvania)